Teiș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Teiș (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Teiș (Olt), Dorf im Kreis Olt

Siehe auch:
 Teis